Тре́льес () — фамилия испанского происхождения. Известными носителями являются:

 Трельес, Джон Хайро (род. 1968) — колумбийский футболист, нападающий сборной Колумбии
 Трельес, Игнасио (1919—2020) — мексиканский футболист и тренер
 Трельес, Сантьяго (род. 1990) — колумбийский футболист, нападающий и полузащитник; сын Джона Хайро Трельеса